La Nostra Storia: 20 Grandi Successi é uma coletânea de músicas do grupo ABBA lançada na Itália em novembro de 2005.

Lista de faixas

Álbuns de ABBA
Coletâneas de 2005
Álbuns de 2005
Álbuns em língua inglesa